Amerikai Egyesült Államok
 Ruston (Louisiana)
 Ruston (Washington)

 Egyesült Királyság
 Ruston (North Yorkshire)